Hondo désigne :

Toponymie 

 Hondo, localité du Nouveau-Mexique, aux États-Unis
 Hondo, ville du Texas, aux États-Unis
 Hondo, ancien nom de l'île de Honshū au Japon

Patronymie 
 Med Hondo (1936-2019), acteur français et mauritanien
 Dan Hondo (1974-), coureur cycliste allemand
 Hondo, artiste contemporain, acteur de l'émergence du graffiti à Paris à la fin des années 1980.

Fictions 
 Hondo, l'homme du désert, film de John Farrow (1953) avec John Wayne et Géraldine Page
 Hondo, série télévisée américaine de John Farrow (1967)

Homonymie de patronyme